Kodi steht für:

 Kodi (Ort), Ortschaft in der Zentralafrikanischen Republik
 Kodi (Software), eine freie Media-Center-Software, ehemals XBMC Media Center
 Kodi (Unternehmen), ein Haushaltswaren-Discounter aus Oberhausen

Siehe auch:
 Cody